Kingwood (album), een album van de Zweedse band Millencolin
 Kingwood (Texas), een plaats in de Amerikaanse staat Texas
 Kingwood (West Virginia), een plaats in de Amerikaanse staat West Virginia